Spojení písmen A a N může mít různé významy:

AN 
 AN – bývalý kód ISO 3166-2 pro Nizozemské Antily
 CL-AI – kód ISO 3166-2 pro region Antofagasta
 zkratka stanice metra Anděl
 SPZ černohorského města Andrijevica
 letecká poznávací značka letadel z Nikaraguy
 starší státní poznávací značka pro Prahu-město
 ruská zkratka pro Akaděmija nauk – akademie věd
 AN (Brazílie) – brazilská tisková kancelář

An 
 značka ruských a sovětských letadel Antonov
 zkratka pro odrůdu vinné révy André
 An (příjmení) – čínské () a korejské příjmení

an 
 aragonština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 An (božstvo) – sumerské božstvo
 zkratka pro anodu

.an 
 .an – internetová doména nejvyššího řádu pro Nizozemské Antily

Externí odkazy